Erdumlaufbahn kann bedeuten 

 Umlaufbahn eines Satelliten um die Erde → Satellitenorbit 
 Umlaufbahn der Erde um die Sonne → Erdbahn

Siehe auch: 
 Umlaufbahn